Světový pohár družstev 2009 byl tenisový turnaj na venkovních antukových kurtech. Jednalo se o 31. ročník Světového poháru družstev a konal se v Düsseldorfu v Německu od 17. května do 23. května 2009. 

Obhájcem titulu bylo Švédsko, kterému se ale nepodařilo postoupit ze skupinové fáze. Ve finále Srbsko porazilo Německo 2 : 1 a získalo svůj první titul.

Složení družstev

Červená skupina

Pořadí

Německo - Spojené státy americké

Francie - Švédsko

Německo - Francie

Spojené státy americké - Švédsko

Francie - Spojené státy americké

Švédsko - Německo

Modrá skupina

Pořadí

Rusko - Itálie

Argentina - Srbsko

Argentina - Itálie

Rusko - Srbsko

Argentina - Rusko

Srbsko - Itálie

Finále

Srbsko - Německo

Vítěz

Reference 
 Pavouk
 Složení týmů

Externí odkazy 
 Oficiální web

Světový pohár družstev
ATP World Tour 2009
Tenis v Německu v roce 2009